Jódar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jódar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Jódar (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar